El topónimo Pedrosillo puede hacer referencia a:

 Pedrosillo el Ralo, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Pedrosillo de Alba, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Pedrosillo de los Aires, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.